ТЗМ — багатозначна абревіатура :

 ТЗМ — теплозахисний матеріал
 ТЗМ — транспортно-заправна машина
 ТЗМ — транспортно-зарядна машина
 ТЗМ — тактильно-звукова мнемосхема

Див. також 

 УТМЗ — Уральський турбомоторний завод
 TZM — абревіатура латиницею